Siderops és un gènere extint d'amfibi temnospòndil que va viure al Juràssic inferior.

Referències 

Temnospòndils
Amfibis del Juràssic